Canal du Sud peut se référer à:

Canada

Chenal Sud (Contrecoeur), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans Contrecœur (Québec), dans la MRC de Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), en Montérégie, au Québec. Coordonnées: 45° 51' 50"; 73° 14' 07".
Chenal Sud (Lac des Écorces), une passe située dans le Lac des Écorces, dans la ville de Barkmere, dans Les Laurentides, dans la région administrative des Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées: 45° 58' 50"; 74° 32' 37".
Chenal du Sud (Lac Saint-François), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Saint-Anicet, MRC Le Haut-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec. Coordonnées: 45° 06' 47"; 74° 26' 29".
Chenal du Sud (rivière des Outaouais), un chenal de la partie supérieure de la rivière des Outaouais, coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées: 47° 41' 00"; 76° 23' 15".
Chenal du Sud (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, MRC Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 48° 00' 00"; 69° 33' 00".
Chenal du Sud (Saint-André), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans Saint-André (Québec), MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 46' 05"; 69° 43' 05".
Chenal du Sud (Sainte-Anne-de-la-Pocatière), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans Sainte-Anne-de-la-Pocatière, MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 25' 48" 70°; 10' 24".
Chenal du Sud (Berthier sur Mer), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Berthier-sur-Mer, MRC Montmagny (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées: 46° 57' 13" 70° 44' 03".
Chenal du Sud (Varennes), un chenal sur le fleuve Saint-Laurent, dans la ville de Varennes (Québec), MRC Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), en Montérégie, au Québec. Coordonnées: 45° 39' 42"; 73° 26' 56".

France

Chenal du Sud (Loire), chenal du Pays-de-la-Loire, France. Coordonnées: N 47,14414; E 2,32601.

Terres australes françaises
Canal du Sud, canal d'un département français de l'océan Indien. Coordonnées: S 46,19087; E 50,26815.